Staatshaftungsrecht steht für:

 Staatshaftungsrecht (Deutschland)
 Staatshaftungsrecht (Österreich)
 Staatshaftungsrecht (Schweiz)